

Cinema 
 La mortadella – film del 1971

Gastronomia 
 Mortadella – insaccato italiano fatto con carne di suino cotta
 Mortadella Bologna – prodotto gastronomico originario di Bologna
 Mortadella di Campotosto – prodotto gastronomico originario di Campotosto
 Mortadella di fegato – prodotto gastronomico originario del Piemonte
 Mortadella di Prato – prodotto gastronomico originario di Prato